Cyprian Godebski (1765 - ), poète et nouvelliste polonais
 Cyprien Godebski (1835 - 1909), sculpteur français.
 Cipa Godebski (1875-1937), son fils, homme de lettres